kompozyt – rodzaj materiału
 kompozyt – wzorzec projektowy w informatyce